

Musica 
 Strut – singolo di Sheena Easton del 1984
 Strut – album di Hilton Ruiz del 1989
 Strut – singolo delle The Cheetah Girls del 2006
 Strut  – traccia dell'album Blitz dei KMFDM del 2009
 Strut – album di Lenny Kravitz del 2014

Pagine correlate 
 Puntone